Broyes (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Broyes (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia